Alvheim kan avse:

 Alvheim (musikgrupp) – ett norskt black metal band som upplöstes 1997, flera av medlemmarna bildade 1349
 Alvheim, Nordsjön – ett namn på ett område med oljeplattformar väster om Heimdall-fälten i Nordsjön
 John Alvheim (1930–2005), en politiker för det norska Framstegspartiet

Se även 
 Alfheim
 Alvhem
 Alvhemmen